Барантен () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Приморская Сена. Входит в состав округа Руан.

История 

Кантон образован в результате реформы 2015 года путём объединения кантона Дюклер и четырех коммун кантона Павийи.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2018 г.):

 Анвиль-Амбурвиль (1 193 чел.)
 Барантен (12 211 чел.)
 Бардувиль (637 чел.)
 Бервиль-сюр-Сен (552 чел.)
 Блаквиль (712 чел.)
 Бувиль (989 чел.)
 Виллер-Экаль (1 769 чел.)
 Дюклер (4 135 чел.)
 Жюмьеж (1 715 чел.)
 Ивиль-сюр-Сен (450 чел.)
 Йенвиль (1 046 чел.)
 Кевийон (593 чел.)
 Ле-Мениль-су-Жюмьеж (629 чел.)
 Ле-Тре (4 900 чел.)
 Мони (168 чел.)
 Сен-Мартен-де-Бошервиль (1 529 чел.) 
 Сен-Паэр (1 329 чел.)
 Сен-Пьер-де-Варанжвиль (2 323 чел.)
 Сент-Маргерит-су-Дюклер (2 028 чел.)
 Энувиль (1 307 чел.)
 Эпине-сюр-Дюклер (519 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 31,9 % голосов против 27,5 % у Эмманюэля Макрона и 18,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 50,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 28,6 %, Эмманюэль Макрон – 21,2 %, Жан-Люк Меланшон – 19,7 %, Франсуа Фийон – 14,7 %; 2 тур: Макрон – 55,7 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,1 %, Николя Саркози — 22,0 %, Марин Ле Пен — 20,2 %; 2 тур: Олланд — 57,8 %. 2007 год. 1 тур: Сеголен Руаяль — 27,8 %, Саркози — 25,0 %; 2 тур: Руаяль — 53,2 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Приморская Сена представляют бывший депутат Национального собрания Франции, мэр города Барантен Кристоф Буйон (Christophe Bouillon) и бывший мэр коммуны Сен-Пьер-де-Варанжвиль Пьерет Каню (Pierrette Canu) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Приморская Сена